Євроліга з хокею на траві 2017—2018 — одинадцятий сезон Євроліги та четвертий після оновлення формату. Розпочався на початку жовтня 2017, закінчився 27 травня 2018.

Перший раунд 
Усі матчі пройшли в Барселоні, Іспанія.

Група А

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

1/8 фіналу 
Матчі пройшли 30 — 31 березня 2018 в Роттердамі, Нідерланди.

|}

1/4 фіналу 
Матчі пройшли 1 — 2 квітня 2018 в Роттердамі, Нідерланди.

|}

1/2 фіналу

Матч за третє місце

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Канал YouTube EHL 
 EHF  

2017–2018